Па́вел Па́влович Варфоломе́ев (15 апреля 1995, Магнитогорск) — российский хоккеист, нападающий минского «Динамо».

Карьера 
На детском уровне играл за магнитогорский «Металлург», а также провёл 6 матчей за омский «Авангард».

На Драфте юниоров КХЛ 2012 года выбран в пятом раунде под общим 148-м номером «Югрой» и начал выступать за её молодёжный клуб «Мамонты Югры» в Молодёжной хоккейной лиге. В первом же сезоне завоевал вместе с командой бронзовые медали чемпионата.

В сезоне 2014/2015 впервые вызван в главную команду. Дебютный матч в КХЛ провёл против тольяттинской «Лады» 11 ноября 2014 года, «Югра» проиграла со счётом 2:3, а Павел провёл на льду 1:23 мин. (2 смены), ничем не отметившись. Всего в своём первом сезоне в КХЛ Варфоломеев провёл 4 игры без набранных очков и был отправлен в ВХЛ, в тюменский «Рубин», а также играл за «Мамонтов» в плей-офф МХЛ.

Сезон 2015/2016 начал в ВХЛ, но вскоре был возвращён в основную команду. Свою первую шайбу в КХЛ забил 22 октября 2015 года в матче против москвоского «Спартака».

25 августа 2016 года сделал свой первый дубль в КХЛ в матче против новокузнецкого «Металлурга», а уже через неделю второй в ворота магнитогорского «Металлурга».

В декабре 2017 года был выбран лигой на Матч звёзд КХЛ 2018 в команду Дивизиона Харламова, как представитель «Югры». На Звёздном уикэнде провёл два матча набрав 4 (1+3) очка: одна передача в матче против Дивизиона Тарасова и гол плюс две передачи - против Дивизиона Боброва.

В июне 2018 года сначала обменен в «Авангард», а позже в магнитогорский «Металлург» на Никиту Пивцакина.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ 2012/13
 Участник Кубка вызова МХЛ 2014
 Лучший новичок 11-й недели КХЛ (02.11-08.11) сезона 2015/2016
 Участник Матча звёзд КХЛ 2018

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 11 марта 2021 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Динамо» Минск